Plectonemertidae är en familj av djur. Plectonemertidae ingår i klassen Enopla, fylumet slemmaskar och riket djur. I familjen Plectonemertidae finns 2 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Slemmaskar
Plectonemertidae